Носса-Сеньора-да-Консейсан (порт. Nossa Senhora da Conceição) — топоним.

 Носса-Сеньора-да-Консейсан (Аландроал) — фрегезия (район) в муниципалитете Аландроал округа Эвора в Португалии. 
 Носса-Сеньора-да-Консейсан (Ангра-ду-Эроишму) — район в Португалии, входит в округ Азорские острова.
 Носса-Сеньора-да-Консейсан (Вила-Реал) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.